Кубок Грузії з футболу 2015–2016 — (також відомий як Кубок Давида Кіпіані) 26-й розіграш кубкового футбольного турніру у Грузії. Титул здобуло Динамо (Тбілісі).

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня / 25 серпня 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня / 26 серпня 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня / 26 серпня 2015

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня / 27-28 жовтня 2015

|}

Чвертьфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 2/16 грудня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| 20 квітня/5 травня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Грузії на soccerway 

2015—16
Грузія
Грузія
2015 у Грузії
2016 у Грузії